

Astronomia 
 129342 Ependes – asteroide della fascia principale

Geografia

Svizzera 
 Ependes – comune nel distretto della Sarine (Canton Friburgo)
 Ependes – comune nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)